Hans Christoph Ernst von Gagern (1766-1852), homme politique et écrivain allemand ;
 Heinrich von Gagern (1799-1880), homme politique allemand, fils du précédent.